Das Damendoppel der French Open 1970 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Françoise Dürr und Ann Jones. Das Finale bestritten Gail Chanfreau und Françoise Dürr gegen Rosie Casals und Billie Jean King, das Chanfreau und Durr in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1970